Апостольский викариат Сибири — каноническая структура Католической Церкви, созданная 1 декабря 1921 года. В её состав вошли выделенные из состава Могилевской митрополии Иркутский, Владивостокский, Омский, Томский и Ташкентский деканаты. 2 февраля 1923 года часть территории викариата отошла к учрежденной Владивостокской епархии.

Создание и характеристика Апостольского викариата 
Создание викариата предложил Ватикану в 1920 году изгнанный из Советской России могилевский архиепископ Эдвард (Ропп).

1 декабря 1921 года папа Бенедикт XV создал подчиненный непосредственно Ватикану Апостольский викариат Сибири, который включал 5 деканатов:
 Томский (с 1 декабря 1921 года);
 Омский (с 1 декабря 1921 года);
 Иркутский (с 1 декабря 1921 года);
 Ташкентский (с 1 декабря 1921 года);
 Владивостокский (с 1 декабря 1921 года). 2 марта 1923 года отделен в самостоятельную епархию.

Центром Апостольского викариата стал сначала Харбин. В 1926 году Апостольским викарием стал томский декан Юлиан Гронский, что привело к фактическому переносу центра викариата в Томск.

После отделения Владивостокского деканата территория Апостольского викариата составляла 9,5 млн км². Очень часто один священник служил в нескольких соседних приходах и филиалах. На 1 января 1925 года в Апостольском викариате было 77920 верующих и 12 священников. По деканатам статистика на 1 января 1925 года была следующей:
 Омский деканат — 3 костела и 25120 католиков;
 Томский деканат — 5 священников и 27500 католиков;
 Иркутский деканат — 3 священника и 23800 католиков;
 Ташкентский деканат — 1 священник и 1500 католиков.

Апостольские викарии 
Апостольским викариатом Сибири руководили следующие лица:
 Герард Петровский (формально с 1 декабря 1921 года, фактически с 17 декабря 1924 года) до 1926 года;
 Юлиан Гронский. С ноября 1926 года до ареста в 1931 году;
 Иероним Церпенто (исполняющий обязанности администратора). С 1931 года до своего ареста 2 июня 1935 года.

Примечания 

Культура Сибири
Упразднённые католические епархии России